Kameniště může být:

 Kameniště (Kamenišťská pahorkatina) – vrchol v Kamenišťské pahorkatině (719 m n. m.)
 Kameniště (Jizerské hory) – vrchol v Jizerských horách (608 m n. m.)
 Kameniště (Ševětínská vrchovina) – vrchol v Ševětínské vrchovině (565 m n. m.)
 Kameniště I – mohyla u Hluboké nad Vltavou
 Kameniště II – mohyla u Hluboké nad Vltavou